Oberer Markt  steht für:

 Oberer Markt (Kefermarkt), Ortslage in Kefermarkt, Oberösterreich
 Oberer Markt (Neunkirchen), Platz in Neunkirchen, Saarland

 Oberer Markt 7 (Volkach), Baudenkmal in Volkach, Bayern
 Oberer Markt 11 (Volkach), Baudenkmal in Volkach, Bayern, siehe Gasthof Zum Lamm (Volkach)

Siehe auch:
 Hoher Markt
 Obermarkt